Pfarrkirche Sulz steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Sulz (Vorarlberg) in der Gemeinde Sulz, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Pfarrkirche Sulz im Wienerwald in der Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich